O Sistema OCB é o órgão de representação nacional das cooperativas brasileiras e atua em todo o Brasil, por meio das Unidades Estaduais, presentes em todos os Estados e no Distrito Federal. A instituição foi criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, em substituição a Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional de Cooperativas (Unasco). A unificação foi uma decisão das próprias cooperativas.

A instituição é responsável por promover, fomentar e defender o cooperativismo em todas as instâncias políticas e institucionais. Ela também promove serviços de apoio para orientar e incentivar o desenvolvimento das sociedades cooperativas, para preservar e o aprimorar o movimento como um todo. Esse conjunto de esforços tem como base o propósito do cooperativismo: levar prosperidade ao transformar a realidade de comunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas, por meio da associação do trabalho com a solidariedade.

Ver também 
 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP)

Ligações externas 
 Site Oficial

Organizações do Brasil
Cooperativismo no Brasil